Il doppio del torneo di tennis Belém Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Brian Dabul e Cristian Villagran che hanno battuto in finale Alessandro Da Col e Francesco Piccari 6-1, 7-65.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  André Sá (quarti di finale)
 Brian Dabul /  Cristian Villagran (Campioni)

 Juan-Pablo Brzezicki /  Damián Patriarca (primo turno)
 Pablo Cuevas /  Marcel Felder (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belém Challenger 2006